Alfredo Arciero – regista e sceneggiatore italiano
 Mariano Arciero – presbitero italiano
 Rodrigo Arciero – calciatore argentino